Morena kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Morena, ort, Madhya Pradesh, 
 Morena (distrikt), Madhya Pradesh,

Italien 

 Morena (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar